Municipio de Galena puede referirse a varios municipios en Estados Unidos:
 Municipio de Galena (condado de LaPorte, Indiana)
 Municipio de Galena (condado de Martin, Minnesota)
 Municipio de Galena (condado de Jasper, Misuri)
 Municipio de Galena (condado de Dixon, Nebraska)
 Municipio de East Galena (condado de Jo Daviess, Illinois)
 Municipio de West Galena (condado de Jo Daviess, Illinois)